Гаджи Зейналабдин () — посёлок городского типа в административном подчинении города Сумгаит, Азербайджан. Находится на берегу Каспийского моря. В посёлке расположена одноимённая железнодорожная станция (на линии Сумгаит — Махачкала).

Статус посёлка городского типа с 1938 года. До начала 1990-х годов носил название Насосный. Переименован в честь азербайджанского мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева.

На территории поселка расположен Сумгайытский технологический парк — первый и самый крупный технопарк в Азербайджане.

Население

Примечания 

Посёлки городского типа Азербайджана
Населённые пункты в административном подчинении Сумгайыта